Рафало́вич — українське прізвище, походить від імені Рафаїл, зменшуване Раф, Рах, Раш, Рафал, Рахно, Рашко.

Носії 
 Рафалович Артем Олексійович (*1816 — †1851) — український лікар і мандрівник.
 Рафалович Джордж (*1880 — †1958) — англійський публіцист, журналіст, громадський і політичний діяч.
 Рафалович Єлизавета Карпівна (*1831 — †?) — українська і російська співачка.

 Елена Раффалович — педагогиня українського походження, інтелектуалка та прихильниця ідей Фребеля.

Прізвища на -ич